Зао () бродвејски је мјузикл, чију је музику и текст написао Стивен Шварц, а књигу Вини Холцман. Темељи се на роману Зао из 1995. године, аутора Грегорија Магвајера, који је сам по себи препричавање класичног романа Л. Френка Баума из 1900. године, Чудесни чаробњак из Оза, и филма -{Metro-Goldwyn-Mayer}--а из 1939. године, Чаробњак из Оза.

Мјузикл је испричан из перспективе вештица из земље Оз; његова радња почиње пре и наставља се након што Дороти Гејл стигне у Оз из Канзаса, и укључује неколико референци на филм из 1939. и Баумов роман. Зао прича причу о две невероватне пријатељице, Елфаби (Зла вештица Запада) и Галинди (чије име се касније мења у Добра вештица Глинда), које се боре кроз супротстављене личности и гледишта, ривалство око истог љубавног интереса, реакције на Чаробњакову корумпирану владу и, на крају, Елфабин приватни пад из милости.

У продукцији -{Universal Stage Productions}--а у коалицији са Марком Платом, Џоном Б. Платом и Дејвидом Стоуном, уз режију Џоа Мантела и кореографију Вејна Силента, оригинална продукција Зао је премијерно приказана у октобру 2003. године на Бродвеју у Гершвин театру, након завршетка припреме за пробе на Бродвеју у мају/јуну исте године у позоришту Куран у Сан Франциску. Његове оригиналне звезде биле су Идина Мензел као Елфаба, Кристин Ченоует као Глинда и Џоел Греј као Чаробњак. Оригинална бродвејска продукција освојила је три награде Тони и седам награда Драма Деск, док је њен оригинални албум глумаца добио награду Греми.

Зао је прославио своју 16. годишњицу на Бродвеју 30. октобра 2019. Дана 28. октобра, са својим 6.681. извођењем, надмашио је мјузикл Јадници и постао пети најдужи шоу на Бродвеју. Типична представа траје око два сата и 30 минута, заједно са паузом.

Филмска адаптација -{Universal Pictures}--а, редитеља Џона Чуа са Платом и Стоуном који се враћају као продуценти, је у развоју од 2004. године.

Референце

Спољашње везе

 Званични сајтови продукција
 Северна Америка
 УК
 Јапан
 Холандија 
 Сингапур
 Иза смарагдне завесе
 Званична британска страница на -{Facebook}--у
 Званични британски профил на -{Twitter}--у
 

Мјузикли 2003.
Бродвејски мјузикли
Мјузикли добитници награде Лоренс Оливер
Мјузикли добитници награде Тони
Мјузикли на Вест Енду